O Idrettslaget Norild, ou simplesmente IL Norild, é um clube de futebol da Noruega fundado em 17 de março de 1935. Sua sede fica localizada em Vadsø.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1935
Clubes de futebol da Noruega